Die Kategoria e Parë 1974/75 (sinngemäß: Erste Liga) war die 36. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 31. August 1974 und endete am 9. Juni 1975.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1973/74 war KS Luftëtari Gjirokastra aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam Punëtori Patos, das seine erste Spielzeit in der ersten Liga absolvierte, hinzu. Titelverteidiger war KS Vllaznia Shkodra.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Im Gegensatz zum Vorjahr, als nur der Tabellenletzte in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen musste, stiegen dieses Mal die letzten drei Teams ab, weil die Liga auf zwölf Mannschaften verkleinert wurde. Der Meister zog nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, da sich Albanien mehrere Jahre aus diesem Wettbewerb zurückzog.

Insgesamt fielen 380 Tore, was einem Schnitt von 2,1 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 17 Treffern wurde zum fünften Mal in Folge Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

Nach dem vierten Platz in der Vorsaison kehrte Dinamo Tirana an die Spitze der Liga zurück und wurde wie schon zwei Jahre zuvor Meister. Es war die neunte Meisterschaft der Klubgeschichte. Titelverteidiger Vllaznia Shkodra konnte um ganze fünf Punkte distanziert werden. Dritter weitere fünf Zähler zurück wurde Partizani Tirana. Nachdem 17 Nëntori Tirana in den beiden vorhergegangenen Spielzeiten überraschend gegen den Abstieg gespielt und 1973/74 sich sogar erst in der Relegation gerettet hatte, kehrte der Hauptstadtverein als Vierter wieder in die Spitzengruppe zurück. Es folgten Labinoti Elbasan, Besa Kavaja, Lokomotiva Durrës und Traktori Lushnja. Auch Shkëndija Tirana, Naftëtari Qyteti Stalin und Flamurtari Vlora schafften den Klassenerhalt souverän, da Skënderbeu Korça auf dem ersten Abstiegsplatz schon fünf Punkte zurücklag. Für den Traditionsklub bedeutete dies den erstmaligen Absturz in die Zweitklassigkeit. Weit abgeschlagen waren Besëlidhja Lezha und Punëtori Patos in seiner ersten Saison in der Kategoria e Parë.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters KS Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1974 75
Fußballsaison 1974/75